Gadegast steht für:
 Gadegast, ein Ortsteil der Stadt Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt

Gadegast ist der Familienname folgender Personen:
 Carl August Gadegast (1791–1865), Landwirt, Pionier der Merinoschafzucht, Politiker
 Richard Erich Gadegast (1853–1943), deutscher Offizier